Mircești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Mircești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Mircești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Mircești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Mircești  (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni